Патрисио има више значења:

 Патрисио (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Патрисио (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику